Fjællebro kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Fjællebro (Stigs Bjergby Sogn) – en bebyggelse i Stigs Bjergby Sogn, Holbæk Kommune
 Fjællebro (Ringsted Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Kværkeby Sogn, Ringsted Kommune
 Fjællebro (herregård) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Herringe Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Fjellebroen - en lille havn på Sydfyn.